Spalona Góra – szczyt w Beskidzie Niskim
 Spalona Góra – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej
 Spalona Góra – wzniesienie w gminie Międzylesie w woj. dolnośląskim
 Spalona Góra – wzniesienie w gminie Susiec w woj. lubelskim
 Spalona Góra – wzniesienie w gminie Murowana Goślina w woj. wielkopolskim